Volvo PV4, de eerste Volvo met gesloten carrosserie, verwant aan de cabriolet Volvo ÖV4
De Volvo PV650-serie, een serie 6-cilinders ter opvolging van de PV4.
Volvo PV36
De Volvo PV800-serie, ontworpen als taxi, met een militaire variant.
De Volvo PV50-serie
Volvo PV60, een naoorlogse zescilinder.
Volvo PV444, de eerste versie van de "Kattenrug", van 1944 tot 1958
Volvo Duett (Volvo PV445), de bestelversie van zowel de PV444 als de PV544
Volvo PV544, verbeterde "Kattenrug", van 1958 tot 1965